Nakajima bezeichnet:
 Nakajima (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Nakajima Hikōki, japanischer Flugzeugbauer
 Nakajima (Automarke), ehemalige japanische Automarke

Nakajima ist der Name folgender Orte:
 Nakajima (Fukushima), Dorf in der Präfektur Fukushima

Siehe auch:
 Nakashima